Naháč může označovat:
 hovorově nahého člověka
 kapra bez šupin
 plemeno psa bez srsti
 Čínský naháč
 Mexický naháč
 Peruánský naháč
 naháč (naked bike) - motocykl bez kapotáže nebo pouze s malou aerodynamickou kapotáží

geografie
 Naháč (okres Trnava) – obec v okrese Trnava na Slovensku
 Naháč (Vranov) – osada obce Vranov v okrese Benešov
 odpočívadlo Naháč – dálniční odpočívadlo u dálnice D1
 Naháč (přítok Bořanovického potoka) – potok na Šumavě